Schinca es un apellido que puede estar referido a:

 Eduardo Schinca, (1929-2001) dramaturgo, actor y director de teatro uruguayo.
 Francisco Alberto Schinca (1883-1937), abogado, político y periodista uruguayo.
 Milton Schinca (1926-2012), dramaturgo y escritor uruguayo.
 Marta Schinca Quereilhac (1940), catedrática emérita de Técnica y Expresión del Movimiento en la RESAD, directora del Estudio Schinca para el estudio del Arte del Movimiento.